Die Zahl der bestätigten Luftsiege plus der unbestätigten Luftsiege der erfolgreichsten österreichisch-ungarischen Jagdflieger im Ersten Weltkrieg nach unterschiedlichen Quellen (abgekürzt mit dem Anfangsbuchstaben des jeweiligen Autors). Weiter angegeben sind der Rang, den der Pilot im Laufe seiner Karriere erreicht hat und ob er für die k.u.k. Luftfahrtruppen (LFT) oder die k.u.k. Seeflieger (SF) geflogen ist.

Anmerkung: Die Liste ist sortierbar: Durch Anklicken eines Spaltenkopfes wird die Liste nach dieser Spalte sortiert, zweimaliges Anklicken kehrt die Sortierung um.

Siehe auch 
 Liste deutscher Jagdflieger im Ersten Weltkrieg
 Liste französischer Jagdflieger im Ersten Weltkrieg
 Liste italienischer Jagdflieger im Ersten Weltkrieg
 Liste russischer Jagdflieger im Ersten Weltkrieg
 Liste britischer Jagdflieger im Ersten Weltkrieg
 Liste kanadischer Jagdflieger im Ersten Weltkrieg
 Liste amerikanischer Jagdflieger im Ersten Weltkrieg

Literatur 
 Thomas Albrich/Nikolaus Hagen (Hrsg.): Österreich-Ungarns Fliegerasse im Ersten Weltkrieg 1914–1918, Universitätsverlag Wagner, Innsbruck 2019, ISBN 978-3-7030-0997-6.
 Reinhard Karl Desoye: Die k.u.k. Luftfahrtruppen – Die Entstehung, der Aufbau und die Organisation der österreichisch-ungarischen Heeresluftwaffe. 2 Bde., Diplom-Arbeit, Wien 1994, Band 2, Seiten 156, 303 (2000 erschienen bei diplom.de, ISBN 978-3-8386-2914-8.)
 Heinz von Lichem: Der Tiroler Hochgebirgskrieg 1915–1918 im Luftbild. Die altösterreichische Luftwaffe. Steiger Verlag, Berwang 1989; Innsbruck 1991 ISBN 978-3-85423-052-6.

Einzelnachweise 

Jagdflieger im Ersten Weltkrieg, OsterreichUngarn
Jagdflieger OsterreichUngarn